Die Cotai Arena (auch: CotaiArena; ) ist eine Mehrzweckhalle in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau.

Geschichte 
Die Arena wurde am 8. April 2007 nach zweijähriger Bauzeit auf dem Gelände des Venetian Macao auf der aufgeschütteten Insel Cotai eröffnet.

In der Halle werden Basketball, Tennis und Boxwettkämpfe ausgetragen. Zu den internationalen Konzert-Künstlern zählten Céline Dion, Mariah Carey, Katy Perry, Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber, Blackpink, BTS oder Girls’ Generation. Weitere Events sind Fernsehshows und Preisverleihungen.

Weblinks 

 Cotai Arena bei venetianmacau.com

Einzelnachweise 

Sportstätte für Basketball in der Volksrepublik China
Tennisstadion
Sporthalle
Sportstätte in Macau
Erbaut in den 2000er Jahren
Tennis (Volksrepublik China)